Хомутинников:

 
 Хомутинников, Павел Николаевич (род. 1984) — российский футболист (мини-футбол).